Шёнайх ():
 Шёнайх — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шёнайх — ортшафт (село) в составе общины Веттманнштеттен в Австрии, в земле Штирия (политический округ Дойчландсберг).

См. также 
 Шёнайх (значения)